Пли́ний () — существуют два известных человека с таким именем:

 Плиний Старший — древнеримский энциклопедист и государственный деятель; автор «Естественной истории».
 Плиний — названный в честь Плиния Старшего кратер на Луне.
 Плиний Младший — древнеримский писатель и государственный деятель; племянник Плиния старшего.